Dream a Little Dream of Me steht für:

 Dream a Little Dream of Me, Lied aus dem Jahr 1931
 Dream a Little Dream of Me, Originaltitel einer Episode aus Supernatural, siehe Supernatural #Der Colt
 Dream a Little Dream of Me, Originaltitel einer zweiteiligen Episode aus Grey’s Anatomy, siehe Grey’s Anatomy/Staffel 5 #Episoden

Siehe auch:
 Dream a Little Dream,  US-amerikanischer Film von Marc Rocco (1989)